Гремяченский сельсовет

Брянская область 

 Гремяченский сельсовет Навлинского района (упразднён в 2012 году с преобразованием сельсоветов в сельские административные округа)

Воронежская область 

 Гремяченский сельсовет Хохольского района (упразднён в 2006 году с преобразованием сельсоветов в сельские поселения)

Курская область 

 Гремяченский сельсовет Железногорского района (упразднён в 1973 году)